Сокращение РКИ, РкИ может означать:
 Рандомизированное контролируемое испытание — тип научного (часто медицинского) эксперимента, целью которого является уменьшение определённых источников систематической ошибки путем случайного распределения субъектов в две или более группы, с различным отношением к ним, а затем сравнения их результатов.
 Рабоче-крестьянская инспекция — система органов власти в Советской России и в СССР, занимавшаяся вопросами государственного контроля.
 Русский как иностранный (РКИ, РкИ) — преподавание русского языка носителям других языков, проживающим на территориях, где русский не имеет широкого хождения; частный случай преподавания «русского как неродного» (РКН).